Polykladichnus irregularis är en ringmaskart som beskrevs av Fursich 1981. Polykladichnus irregularis ingår i släktet Polykladichnus, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
irregularis